

Cinema 
 Way Out – film del 1967 diretto da Irvin Yeaworth

Musica 
 Way Out – singolo dei The La's del 1987
 Way Out – singolo dei Roxette del 2011
 Way Out – album di Alessandra Celletti del 2008
 Way Out – album di Ron del 2013
 Way Out – singolo di Jack Harlow del 2020